Václav Havel, een Tsjechisch schrijver en president
Havel (rivier), een rivier in Duitsland